Кубок Таджикистану з футболу 2016  — 25-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Таджикистані. Титул володаря кубка вшосте здобув Істіклол.

Перший попередній раунд  

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24/31 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 травня/1 червня 2016

|}
* - Ісфара не з'явилась на перший матч у Канібадам.

Другий попередній раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/14 червня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23/30 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24/30 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24/31 липня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20 серпня/10 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20 серпня/11 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20 серпня/27 вересня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1/26 жовтня 2016

|}

Фінал

Примітки

Джерела 
 Кубок Таджикистану на rsssf

2016
Таджикистан